Pine Level (comté d'Autauga, Alabama) ;
 Pine Level (Caroline du Nord) ;
 Pine Level, census-designated place située en Floride.